Виктор Классен:
 Классен, Виктор Корнеевич (1934—2020) — учёный в области технологии производства цемента.
 Классен, Виктор Эмильевич (1877—1944) — учёный-гидравлик.